Pilzstein steht für:
 eine Landform eines Felsen, siehe Pilzfelsen
 pietra fungaja, das tuffähnlich verfestigte Mycell des Sklerotien-Porling

namentlich:
 Pilzstein (Bad Leonfelden), Naturdenkmal (Nr. nd156) in Bad Leonfelden, Oberösterreich
 Pilzstein in Gmünd NÖ, Naturdenkmal (Nr. GD-023), in unmittelbarer Nähe des Naturparks Blockheide